Vanadiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Vanadium und Sauerstoff:

Vanadium(II)-oxid, VO
Vanadium(III)-oxid, V2O3
Vanadium(IV)-oxid, VO2
Vanadium(V)-oxid, V2O5